Wahlkreis Dippoldiswalde steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Dippoldiswalde – Freital II, Landtagswahlkreis
 Bundestagswahlkreis Dresden-Land – Freital – Dippoldiswalde, Bundestagswahlkreis